

Patronymie 
 Gustave Marie Maurice Mesny (1886-1945), général français.
 Patrick Mesny (1954- ), ancien joueur français de rugby à XV. 
 René Mesny (1874-1949), officier de marine, professeur à l'École navale.